

Перве Мая — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Перве Мая — село, Нуринський район, Карагандинська область